Malanów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Malanów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Turecki
 Malanów (powiat Pabianicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pabianicki
 Malanów (powiat Wieruszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieruszowski